Johann Klotzsch ist der Name folgender Personen:
 Johann Georg Karl Klotzsch (1763–1819), deutscher Literaturwissenschaftler und Logiker